Failler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Failler (* 1937), französischer Byzantinist
 Jean Failler (* 1940), französischer Schriftsteller